Mecklenburger steht für:
 einen Bewohner von Mecklenburg
 ein Pferd der Rasse Mecklenburger Warmblut
 Tiefländer Käse

Der Mecklenburger steht für:
 Der Mecklenburger, Monatszeitschrift der Landsmannschaft Mecklenburg